Das Dameneinzel der Australian Championships 1938 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Vorjahressiegerin war Nancye Wynne. Im Endspiel, das am 29. Januar 1938 stattfand, gewann Dorothy Bundy gegen Dorothy Stevenson mit 6:3 und 6:2. Für Bundy war es der erste Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Einzelnachweise 

Dameneinzel
1938